Rio Cerna (Crasna)
Rio Cerna (Danúbio)
Rio Cerna (Mureş)
Rio Cerna (Olteţ)
Rio Cerna (Râuşor)
Rio Cerna (Tulcea)
Ou ainda:
Rio Cerna Vodă
Rio Cernat

Desambiguação